Orosz Lajos (1921–) pedagógus, neveléstörténész
Orosz Lajos (1962–2014) várospolitikus, 2002–2010 között Miskolc alpolgármestere